Полёт Феникса:

 Полёт Феникса (фильм, 1965) — приключенческая драма Роберта Олдрича.
 Полёт Феникса (фильм, 2004) — фильм Джона Мура, ремейк картины 1965 года.